Gilles (voornaam), een voornaam
 Gilles (achternaam), een achternaam
 Gilles (Frankrijk), een gemeente in Frankrijk
 Gilles (carnaval), een personage in het Belgische carnaval
 Gilles de Geus, een Nederlandse strip